ЗАО «Ямалгазинвест» — компания, отвечающая за организацию полного цикла реализации инвестиционного проекта: от проектирования до регистрации прав собственности. На Общество возложена задача по организации проектирования и строительства магистральных газопроводов и компрессорных станций, а также обслуживающих их объектов производственного назначения, с выполнением по договору функций заказчика.

Деятельность 
В течение первых пяти лет производственная деятельность Ямалгазинвеста была сконцентрирована на организации проектирования и строительства российской части газопровода Ямал — Европа, газопроводов СРТО-Торжок и Заполярное-Уренгой.

Затем Обществу были поручены не менее масштабные стройки, в том числе расширение Уренгойского газотранспортного узла, сооружение участка трубопровода Починки-Изобильное-Северо-Ставропольское ПХГ, обеспечивающего стабильную работу «Голубого потока», строительство Северо-Европейского газопровода, газопровода-подключения Песцового месторождения к системе газопроводов Ямбург-Центр.

В 2007 году Ямалгазинвест приступил к реализации ряда новых инвестиционных проектов: система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта», газопровод «Починки-Грязовец», ГКС на Заполярном месторождении, станция охлаждения газа Песцовой площади Уренгойского НГКМ, КС по утилизации попутного газа ЦПС-1, ЦПС-2 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также осуществление магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ.
В 2011 году приступил к реализации проекта Ухта-Торжок.

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании Ямало-Ненецкого автономного округа